Mischak ist der Name von

 Harald Mischak (* 1961), österreichischer Biochemiker
 Bob Mischak, American-Football-Spieler
 Valentina Mishak, sowjetische Volleyballspielerin